Roj může být:

biologie
 roj – včelí osádka jednoho úlu
 rojení – proces páření některých druhů hmyzu, např. mravenců
 hybridní roj – populace dvou biologických druhů a jejich kříženců
 žilný roj – odborný geologický pojem

astronomie
 meteorický roj – astronomický jev
 Hvězdokupa Jesličky – hvězdokupa někdy zvané též Včelí roj

geografický název
 Ráj (Karviná) (německy Roj) – původně obec, nyní část Karviné

sport
 skupina 8 hráčů v ragby účastnící se za jedno družstvo skrumáže v mlýnu – jednotliví hráči jsou označováni slovem rojník

vojenství
 nejmenší organický vojenský útvar 
 roj (letecká jednotka) – malá skupina bojových letounů
jiné
 Roj TV – kurdská televizní stanice
 Roj (časopis) – časopis pro děti a mládež, vycházel 1931–1942

Reference

Externí odkazy